Arsaces puede referirse a las siguientes personas:

 Arsaces I.— Rey de los partos 
 Arsaces II.— Rey de los partos 
 Arsaces IV.— Rey de los partos 
 Arsaces X.— Rey de los partos 
 Arsaces XVI.— Rey de los partos 
 Arsaces (conspirador).— Conspirador armenio de tiempos de Justiniano I.